Esistono più comuni francesi con questo nome

 Calès – Dordogna
 Calès – Lot